За всю историю города звания Герой Социалистического Труда удостоено 57 магнитогорцев.

Герои Социалистического Труда

См. также 
 Почётные граждане Магнитогорска

Примечания

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Магнитогорского металлургического комбината

Магнитогорск
Списки Героев Социалистического Труда